Many (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Many (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana